Geografia:
 La prefectura d'Èlide és una prefectura de Grècia de la regió de la Grècia Occidental i amb capital a Pirgos.
 Història;
Èlide (regió) fou una regió històrica de l'antiga Grècia amb capital a Elis.
Èlide buida fou un districte del nord de l'Èlide històrica.